Paakitsup Qeqertaa bezeichnet:
 Paakitsup Qeqertaa (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Paakitsup Qeqertaa (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland